Хосе́ Фройла́н Гонса́лес (; 5 октября 1922, , провинция Буэнос-Айрес — 15 июня 2013) — аргентинский автогонщик. Участвовал в первых чемпионатах Формулы-1 и одержал 2 победы в Гран-при Великобритании 1951 года и Гран-при Великобритании 1954 года. Носил прозвище Пампасский бык.

Биография

В 1950 году выступил на 2-х этапах чемпионата мира, выступая на Maserati за частную команду Scuderia Achille Varzi (ГП Монако, ГП Франции — оба раза сошёл). В 1951 году выступил на Talbot по частной заявке в ГП Швейцарии (сход), затем был приглашен в «Феррари» и провел за неё 4 последних этапа сезона, причем очень успешно: 3 вторых места (одно совместно с Аскари), одно третье, и победа в ГП Великобритании, завоевав 3-е место по итогам года. В следующем году ушёл из «Феррари» и выступил на ГП Италии за «Мазерати» (2-е место в гонке, 9-е в чемпионате). Продолжил выступления за «Мазерати» в 1953 году, завоевал 3 третьих места и 6-е место по итогам сезона. Перед ГП Германии попал в аварию и пропустил 3 последние гонки сезона.

Сезон 1954 года стал последним полным для Гонсалеса. Он вернулся в «Феррари», одержал свою вторую и последнюю победу (Гран-при Великобритании), а также по 2 2-х и 3-х места и стал вице-чемпионом. В 1955 провел лишь одно домашнее гран-при, финишировав 2-м, правда совместно с Трентиньяном и Фариной, поделив с ними очки. В чемпионате 17-й с 2 очками. В 1956 выступил на ГП Аргентины за «Мазерати» (сход), а на ГП Великобритании за Vandervell (также сход). На следующий год набрал последнее очко в «Формуле-1» на домашнем ГП Аргентины за «Феррари» (отдав автомобиль де Портаго и разделив с ним 2 очка за 5-е место). По итогам сезона 20-й. Последнее выступление Гонсалеса состоялось в 1960 году на родине в Аргентине за «Феррари», где он финишировал 10-м.

Гонсалес скончался 15 июня 2013 года.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Scuderia  Achille Varzi
! Maserati  4CLT/48
! Maserati 4CLT  1,5 L4S
! 

!|||||

|-
!rowspan=3|
! Частная заявка
! Talbot-Lago  T26C-GS
! Talbot  4,5 L6
! 

||||||||||
!|||

|-
!rowspan=2| Scuderia Ferrari
!rowspan=2| 
!rowspan=2| Ferrari 375  4,5 V12
! 
||||||

||||||||
!|||
|-
! 
||||||||

!|||
|-
!
! Officine  Alfieri Maserati
! 
! Maserati  A6 2,5 L6
! 

!|||

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Officine  Alfieri Maserati
!rowspan=2|
!rowspan=2|Maserati  A6 2,5 L6
!rowspan=2|

!rowspan=2|

|-

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| Scuderia Ferrari
! 
! Ferrari 107  2,5 L4
!rowspan=3| 

|

||||
!

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Ferrari 106  2,5 L4
|rowspan=2|
|rowspan=2|

|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|

!rowspan=2|
|-

|-
!
! Scuderia Ferrari
! 
! Ferrari 107  2,5 L4
! 

!|||||

|-
!rowspan=2|
! Officine  Alfieri Maserati
! Maserati  250F
! Maserati 250F  2,5 L6
!rowspan=2| 

||||
!|||||

|-
! Vandervell  Products Ltd
! Vanwall  VW (56)
! Vanwall 254  2,5 L4
||||||||||

!|||
|-
!
! Scuderia Ferrari
! Lancia  Ferrari 801
! Lancia Ferrari  DS50 2,5 V8
! 

!|||

|-
!
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 256
! Ferrari 155  2,4 V8
! 

|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Talbot-Lago
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Vanwall
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Аргентины
Победители 24 часов Ле-Мана